Helicon steht für:

 Helicon (Band), deutsche Heavy-Metal-Band
 Helicon (Mondkrater), Einschlagkrater auf der Mondvorderseite
 Helicon (Physik), niederfrequenz-elektromagnetische Welle

Siehe auch:
 Helikon